Anthony Everhardus Grolman (1843 - 1926), een Utrechtse kunstenaar en documentalist
 Johan Paul Constantinus Grolman (1841, Utrecht - 1927), een kunstschilder uit Utrecht
 Johan Petersen Grolman (1778-1847), tekenaar en schilder
 Wilko Grolman (1963), Nederlands KNO-arts.